Gentiloni puede hacer referencia a varios artículos:

Personas 
 Paolo Gentiloni Silveri (1954-), político italiano.
 Umberto Gentiloni Silveri (1968-), historiador italiano.
 Vincenzo Ottorino Gentiloni (1865-1916), político italiano.

Miscelánea 
 Pacto Gentiloni, acuerdo realizado en 1913 entre Giovanni Giolitti (Primer ministro de Italia) y el conde Ottorino Gentiloni.